Елена Юрьевна Азарова (род. 5 июня 1973, Москва) — советская и российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка (2000, 2004), чемпионка мира (1998), семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР (1990, 1991). Заслуженный мастер спорта России (1994). В 2016 году включена в Зал славы мирового плавания. 


Биография 
Родилась 5 июня 1973 года в Москве. Начала заниматься синхронным плаванием в возрасте восьми лет в спортивной школе ДСО «Водник». В 1981—1998 годах тренировалась под руководством Ольги Васильченко, с 1998 года с ней работала Татьяна Покровская. 

В 1985 году стала победительницей Всесоюзных юношеских игр в дуэте с Наталией Груздевой и групповых упражнениях. В том же году впервые выступила на чемпионате СССР и в составе команды Москвы стала его серебряным призёром. После этих успехов ей было присвоено звание Мастер спорта СССР.

В 1986, 1988 и 1990 годах участвовала в чемпионатах Европы среди юниоров и в разных видах программы завоевала 5 золотых и 1 бронзовую медаль. В 1990—1991 годах становилась победительницей и призёром чемпионатов СССР, входила в сборную страны, в 1991 году была в числе восьми спортсменок, принесших отечественному синхронному плаванию первое золото чемпионата Европы в групповых упражнениях.

В 1993—2000 годах неизменно входила в сборную Россию на всех крупнейших международных соревнованиях и была её капитаном. В эти годы, ставшие периодом выхода российского синхронного плавания на доминирующие позиции в мире, завоевала 5 золотых медалей чемпионатов Европы, титулы чемпионки мира и Олимпийских игр в групповых упражнениях. В 1995 году она также выиграла золотую медаль чемпионата Европы в дуэте с Марией Киселёвой.

После победы на Олимпийских играх в Сиднее (2000) на три года прервала участие в тренировках и соревнованиях, но смогла полностью восстановить форму к Олимпийским играм в Афинам (2004) и вернувшись в состав сборной России, завоевала второе олимпийское золото.   

В октябре 2004 года завершила свою спортивную карьеру. В 2001—2021 годах занималась тренерской деятельностью и постановкой программ в СШОР МГФСО, с 2015 года занимала там пост заместителя директора. В качестве тренера-постановщика участвовала в подготовке синхронисток сборной России Варвары Креопаловой и Алёны Матвиенко. С 2005 по 2009 год работала комментатором на телеканале «НТВ-Плюс». В 2011—2013 годах была вице-президентом Федерации синхронного плавания Москвы. С 2013 года является заместителем директора Федерации водных видов спорта для лиц с ментальными нарушениями.

Образование 
Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта (1998) и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2002).

Награды 
 Орден Почёта (4 ноября 2005) — За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года в Афинах
 Орден Дружбы (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 

Чемпионы СССР по синхронному плаванию
Синхронисты России
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Синхронисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Олимпийские чемпионы от России
Двукратные олимпийские чемпионы
Выпускники Университета имени Лесгафта
Выпускники МЭСИ
Включённые в Зал Славы мирового плавания